atlasbergvink
 Brandts bergvink
 bruinkapbergvink
 grijskruinbergvink
 Hodgsons bergvink
 rode bergvink
 roze bergvink
 zwarte bergvink
 keep (vogel)